|-
|501 Urhixidur||1903 LB|| align=right|8,9|| align=right|3,168|| align=right|0,141|| align=right|20,85|| align=right|5,639||MBA||18. januar 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|502 Sigune||1903 LC|| align=right|10,77|| align=right|2,383|| align=right|0,180|| align=right|25,01|| align=right|3,679||MBA||19. januar 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|503 Evelyn||1903 LF|| align=right|9,14|| align=right|2,725|| align=right|0,175|| align=right|5,03|| align=right|4,498||MBA||19. januar 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|504 Cora||1902 LK|| align=right|9,4|| align=right|2,721|| align=right|0,218|| align=right|12,90|| align=right|4,489||MBA||30. junij 1902||Arequipa||S. I. Bailey
|-
|505 Cava||1902 LL|| align=right|8,61|| align=right|2,685|| align=right|0,246|| align=right|9,83|| align=right|4,399||MBA||21. avgust 1902||Arequipa||R. H. Frost
|-
|506 Marion||1903 LN|| align=right|8,85|| align=right|3,040|| align=right|0,147|| align=right|17,00|| align=right|5,301||MBA||17. februar 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|507 Laodica||1903 LO|| align=right|9,1|| align=right|3,158|| align=right|0,093|| align=right|9,52|| align=right|5,612||MBA||19. februar 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|508 Princetonia||1903 LQ|| align=right|8,24|| align=right|3,160|| align=right|0,015|| align=right|13,37|| align=right|5,617||MBA||20. april 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|509 Iolanda||1903 LR|| align=right|8,40|| align=right|3,066|| align=right|0,090|| align=right|15,42|| align=right|5,369||MBA||28. april 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|510 Mabella||1903 LT|| align=right|9,73|| align=right|2,611|| align=right|0,193|| align=right|9,53|| align=right|4,217||MBA||20. maj 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|511 Davida||1903 LU|| align=right|6,22|| align=right|3,166|| align=right|0,186|| align=right|15,94|| align=right|5,633||MBA||30. maj 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|512 Taurinensis||1903 LV|| align=right|10,68|| align=right|2,190|| align=right|0,255|| align=right|8,76|| align=right|3,239||MBA||23. junij 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|513 Centesima||1903 LY|| align=right|9,75|| align=right|3,017|| align=right|0,080|| align=right|9,74|| align=right|5,239||MBA||24. avgust 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|514 Armida||1903 MB|| align=right|9,04|| align=right|3,047|| align=right|0,047|| align=right|3,89|| align=right|5,317||MBA||24. avgust 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|515 Athalia||1903 ME|| align=right|11,23|| align=right|3,135|| align=right|0,166|| align=right|2,04|| align=right|5,549||MBA||20. september 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|516 Amherstia||1903 MG|| align=right|8,27|| align=right|2,681|| align=right|0,274|| align=right|12,96|| align=right|4,389||MBA||20. september 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|517 Edith||1903 MH|| align=right|9,35|| align=right|3,147|| align=right|0,190|| align=right|3,20|| align=right|5,583||MBA||22. september 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|518 Halawe||1903 MO|| align=right|11,0|| align=right|2,533|| align=right|0,227|| align=right|6,74|| align=right|4,031||MBA||20. oktober 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|519 Sylvania||1903 MP|| align=right|9,14|| align=right|2,790|| align=right|0,186|| align=right|11,02|| align=right|4,659||MBA||20. oktober 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|520 Franziska||1903 MV|| align=right|10,61|| align=right|3,008|| align=right|0,106|| align=right|10,97|| align=right|5,216||MBA||27. oktober 1903||Heidelberg||Max Wolf; P. Gotz
|-
|521 Brixia||1904 NB|| align=right|8,31|| align=right|2,747|| align=right|0,280|| align=right|10,57|| align=right|4,551||MBA||10. januar 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|522 Helga||1904 NC|| align=right|9,12|| align=right|3,631|| align=right|0,075|| align=right|4,44|| align=right|6,919||MBA||10. januar 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|523 Ada||1904 ND|| align=right|9,6|| align=right|2,967|| align=right|0,180|| align=right|4,33|| align=right|5,109||MBA||27. januar 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|524 Fidelio||1904 NN|| align=right|9,83|| align=right|2,635|| align=right|0,130|| align=right|8,23|| align=right|4,278||MBA||14. marec 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|525 Adelaide||1908 EKa|| align=right|12,53|| align=right|2,246|| align=right|0,103|| align=right|6,00|| align=right|3,365||MBA||21. oktober 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|526 Jena||1904 NQ|| align=right|10,17|| align=right|3,117|| align=right|0,140|| align=right|2,18|| align=right|5,503||MBA||14. marec 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|527 Euryanthe||1904 NR|| align=right|10,1|| align=right|2,725|| align=right|0,153|| align=right|9,68|| align=right|4,497||MBA||20. marec 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|528 Rezia||1904 NS|| align=right|9,14|| align=right|3,397|| align=right|0,018|| align=right|12,68|| align=right|6,259||MBA||20. marec 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|529 Preziosa||1904 NT|| align=right|10,06|| align=right|3,016|| align=right|0,096|| align=right|11,03|| align=right|5,237||MBA||20. marec 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|530 Turandot||1904 NV|| align=right|9,29|| align=right|3,184|| align=right|0,222|| align=right|8,57|| align=right|5,680||MBA||11. april 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|531 Zerlina||1904 NW|| align=right|11,8|| align=right|2,784|| align=right|0,200|| align=right|34,02|| align=right|4,644||MBA||12. april 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|532 Herkulina||1904 NY|| align=right|5,81|| align=right|2,772|| align=right|0,179|| align=right|16,31|| align=right|4,614||MBA||20. april 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|533 Sara||1904 NZ|| align=right|9,67|| align=right|2,980|| align=right|0,043|| align=right|6,56|| align=right|5,144||MBA||19. april 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|534 Nassovia||1904 OA|| align=right|9,77|| align=right|2,884|| align=right|0,058|| align=right|3,28|| align=right|4,898||MBA||19. april 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|535 Montague||1904 OC|| align=right|9,48|| align=right|2,570|| align=right|0,024|| align=right|6,79|| align=right|4,119||MBA||7. maj 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|536 Merapi||1904 OF|| align=right|8,08|| align=right|3,505|| align=right|0,081|| align=right|19,39|| align=right|6,562||MBA||11. maj 1904||Washington, D.C.||G. H. Peters
|-
|537 Pauly||1904 OG|| align=right|8,8|| align=right|3,073|| align=right|0,232|| align=right|9,89|| align=right|5,386||MBA||7. julij 1904||Nica||Auguste Charlois
|-
|538 Friederike||1904 OK|| align=right|9,3|| align=right|3,164|| align=right|0,164|| align=right|6,51|| align=right|5,628||MBA||18. julij 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|539 Pamina||1904 OL|| align=right|9,7|| align=right|2,738|| align=right|0,213|| align=right|6,82|| align=right|4,530||MBA||2. avgust 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|540 Rosamunde||1904 ON|| align=right|10,76|| align=right|2,219|| align=right|0,090|| align=right|5,58|| align=right|3,305||MBA||3. avgust 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|541 Deborah||1904 OO|| align=right|10,1|| align=right|2,815|| align=right|0,054|| align=right|6,01|| align=right|4,721||MBA||4. avgust 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|542 Susanna||1904 OQ|| align=right|9,36|| align=right|2,905|| align=right|0,142|| align=right|12,08|| align=right|4,951||MBA||15. avgust 1904||Heidelberg||P. Gotz; A. Kopff
|-
|543 Charlotte||1904 OT|| align=right|9,4|| align=right|3,059|| align=right|0,154|| align=right|8,48|| align=right|5,349||MBA||11. september 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|544 Jetta||1904 OU|| align=right|9,9|| align=right|2,591|| align=right|0,155|| align=right|8,38|| align=right|4,170||MBA||11. september 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|545 Messalina||1904 OY|| align=right|8,84|| align=right|3,202|| align=right|0,169|| align=right|11,13|| align=right|5,728||MBA||3. oktober 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|546 Herodias||1904 PA|| align=right|9,70|| align=right|2,599|| align=right|0,114|| align=right|14,86|| align=right|4,190||MBA||10. oktober 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|547 Praxedis||1904 PB|| align=right|9,52|| align=right|2,772|| align=right|0,238|| align=right|16,90|| align=right|4,615||MBA||14. oktober 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|548 Kressida||1904 PC|| align=right|11,26|| align=right|2,283|| align=right|0,185|| align=right|3,87|| align=right|3,448||MBA||14. oktober 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|549 Jessonda||1904 PK|| align=right|11,01|| align=right|2,683|| align=right|0,261|| align=right|3,97|| align=right|4,394||MBA||15. november 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|550 Senta||1904 PL|| align=right|9,37|| align=right|2,589|| align=right|0,222|| align=right|10,12|| align=right|4,165||MBA||16. november 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|551 Ortrud||1904 PM|| align=right|9,57|| align=right|2,965|| align=right|0,127|| align=right|00,41|| align=right|5,104||MBA||16. november 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|552 Sigelinde||1904 PO|| align=right|9,4|| align=right|3,155|| align=right|0,083|| align=right|7,71|| align=right|5,602||MBA||14. december 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|553 Kundry||1904 PP|| align=right|12,2|| align=right|2,231|| align=right|0,110|| align=right|5,39|| align=right|3,333||MBA||27. december 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|554 Peraga||1905 PS|| align=right|8,97|| align=right|2,374|| align=right|0,155|| align=right|2,94|| align=right|3,658||MBA||8. januar 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|555 Norma||1905 PT|| align=right|10,6|| align=right|3,184|| align=right|0,158|| align=right|2,64|| align=right|5,681||MBA||14. januar 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|556 Phyllis||1905 PW|| align=right|9,56|| align=right|2,465|| align=right|0,102|| align=right|5,24|| align=right|3,870||MBA||8. januar 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|557 Violetta||1905 PY|| align=right|11,8|| align=right|2,442|| align=right|0,102|| align=right|2,50|| align=right|3,816||MBA||26. januar 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|558 Carmen||1905 QB|| align=right|9,09|| align=right|2,908|| align=right|0,043|| align=right|8,37|| align=right|4,959||MBA||9. februar 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|559 Nanon||1905 QD|| align=right|9,36|| align=right|2,713|| align=right|0,065|| align=right|9,31|| align=right|4,468||MBA||8. marec 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|560 Delila||1905 QF|| align=right|10,6|| align=right|2,753|| align=right|0,159|| align=right|8,46|| align=right|4,567||MBA||13. marec 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|561 Ingwelde||1905 QG|| align=right|11,21|| align=right|3,179|| align=right|0,114|| align=right|1,53|| align=right|5,667||MBA||26. marec 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|562 Salome||1905 QH|| align=right|9,95|| align=right|3,021|| align=right|0,095|| align=right|11,13|| align=right|5,250||MBA||3. april 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|563 Suleika||1905 QK|| align=right|8,50|| align=right|2,712|| align=right|0,237|| align=right|10,25|| align=right|4,466||MBA||6. april 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|564 Dudu||1905 QM|| align=right|10,43|| align=right|2,753|| align=right|0,273|| align=right|17,96|| align=right|4,567||MBA||9. maj 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|565 Marbachia||1905 QN|| align=right|10,88|| align=right|2,444|| align=right|0,129|| align=right|11,00|| align=right|3,821||MBA||9. maj 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|566 Stereoskopia||1905 QO|| align=right|8,03|| align=right|3,382|| align=right|0,111|| align=right|4,90|| align=right|6,219||MBA||28. maj 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|567 Eleutheria||1905 QP|| align=right|9,16|| align=right|3,130|| align=right|0,097|| align=right|9,28|| align=right|5,538||MBA||28. maj 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|568 Cheruskia||1905 QS|| align=right|9,1|| align=right|2,885|| align=right|0,166|| align=right|18,37|| align=right|4,900||MBA||26. julij 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|569 Misa||1905 QT|| align=right|10,12|| align=right|2,657|| align=right|0,184|| align=right|1,30|| align=right|4,331||MBA||27. julij 1905||Dunaj||Johann Palisa
|-
|570 Kythera||1905 QX|| align=right|8,81|| align=right|3,423|| align=right|0,121|| align=right|1,79|| align=right|6,332||MBA||30. julij 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|571 Dulčineja||1905 QZ|| align=right|11,59|| align=right|2,410|| align=right|0,243|| align=right|5,23|| align=right|3,742||MBA||4. september 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|572 Rebekka||1905 RB|| align=right|10,94|| align=right|2,401|| align=right|0,158|| align=right|10,57|| align=right|3,719||MBA||19. september 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|573 Recha||1905 RC|| align=right|9,6|| align=right|3,012|| align=right|0,117|| align=right|9,84|| align=right|5,228||MBA||19. september 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|574 Reginhild||1905 RD|| align=right|12,3|| align=right|2,254|| align=right|0,240|| align=right|5,69|| align=right|3,383||MBA||19. september 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|575 Renate||1905 RE|| align=right|10,9|| align=right|2,555|| align=right|0,128|| align=right|15,03|| align=right|4,084||MBA||19. september 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|576 Emanuela||1905 RF|| align=right|9,4|| align=right|2,983|| align=right|0,199|| align=right|10,23|| align=right|5,150||MBA||22. september 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|577 Rhea||1905 RH|| align=right|9,5|| align=right|3,115|| align=right|0,153|| align=right|5,30|| align=right|5,496||MBA||20. oktober 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|578 Happelia||1905 RZ|| align=right|9,2|| align=right|2,752|| align=right|0,193|| align=right|6,15|| align=right|4,564||MBA||1. november 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|579 Sidonia||1905 SD|| align=right|7,85|| align=right|3,011|| align=right|0,083|| align=right|11,03|| align=right|5,225||MBA||3. november 1905||Heidelberg||A. Kopff
|-
|580 Selene||1905 SE|| align=right|9,6|| align=right|3,234|| align=right|0,081|| align=right|3,66|| align=right|5,814||MBA||17. december 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|581 Tauntonija||1905 SH|| align=right|9,4|| align=right|3,217|| align=right|0,028|| align=right|21,86|| align=right|5,768||MBA||24. december 1905||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|582 Olympia||1906 SO|| align=right|9,11|| align=right|2,610|| align=right|0,226|| align=right|30,02|| align=right|4,215||MBA||23. januar 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|583 Klotilde||1905 SP|| align=right|9,01|| align=right|3,170|| align=right|0,163|| align=right|8,26|| align=right|5,644||MBA||31. december 1905||Dunaj||Johann Palisa
|-
|584 Semiramis||1906 SY|| align=right|8,71|| align=right|2,375|| align=right|0,234|| align=right|10,72|| align=right|3,659||MBA||15. januar 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|585 Bilkis||1906 TA|| align=right|10,40|| align=right|2,431|| align=right|0,130|| align=right|7,56|| align=right|3,789||MBA||16. februar 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|586 Thekla||1906 TC|| align=right|9,21|| align=right|3,043|| align=right|0,064|| align=right|1,63|| align=right|5,308||MBA||21. februar 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|587 Hypsipyle||1906 TF|| align=right|12,7|| align=right|2,335|| align=right|0,168|| align=right|25,01|| align=right|3,568||MBA||22. februar 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|588 Achilles||1906 TG|| align=right|8,67|| align=right|5,194|| align=right|0,147|| align=right|10,33|| align=right|11,84||JUT||22. februar 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|589 Croatia||1906 TM|| align=right|9,14|| align=right|3,133|| align=right|0,043|| align=right|10,83|| align=right|5,546||MBA||3. marec 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|590 Tomyris||1906 TO|| align=right|9,90|| align=right|3,003|| align=right|0,076|| align=right|11,17|| align=right|5,204||MBA||4. marec 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|591 Irmgard||1906 TP|| align=right|10,64|| align=right|2,682|| align=right|0,206|| align=right|12,48|| align=right|4,392||MBA||14. marec 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|592 Bathseba||1906 TS|| align=right|9,3|| align=right|3,024|| align=right|0,131|| align=right|10,19|| align=right|5,258||MBA||18. marec 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|593 Titania||1906 TT|| align=right|9,28|| align=right|2,697|| align=right|0,219|| align=right|16,90|| align=right|4,429||MBA||20. marec 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|594 Mireille||1906 TW|| align=right|12,01|| align=right|2,631|| align=right|0,351|| align=right|32,59|| align=right|4,267||MBA||27. marec 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|595 Polyxena||1906 TZ|| align=right|8,0|| align=right|3,209|| align=right|0,056|| align=right|17,89|| align=right|5,748||MBA||27. marec 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|596 Scheila||1906 UA|| align=right|8,90|| align=right|2,927|| align=right|0,166|| align=right|14,67|| align=right|5,006||MBA||21. februar 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|597 Bandusia||1906 UB|| align=right|9,4|| align=right|2,671|| align=right|0,145|| align=right|12,83|| align=right|4,366||MBA||16. april 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|598 Octavia||1906 UC|| align=right|9,53|| align=right|2,761|| align=right|0,250|| align=right|12,24|| align=right|4,587||MBA||13. april 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|599 Luisa||1906 UJ|| align=right|8,71|| align=right|2,771|| align=right|0,294|| align=right|16,68|| align=right|4,613||MBA||25. april 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|600 Musa||1906 UM|| align=right|10,18|| align=right|2,661|| align=right|0,056|| align=right|10,20|| align=right|4,341||MBA||14. junij 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|601 Nerthus||1906 UN|| align=right|9,65|| align=right|3,137|| align=right|0,103|| align=right|16,09|| align=right|5,556||MBA||21. junij 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|602 Marianna||1906 TE|| align=right|8,31|| align=right|3,095|| align=right|0,244|| align=right|15,08|| align=right|5,443||MBA||16. februar 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|603 Timandra||1906 TJ|| align=right|12,1|| align=right|2,540|| align=right|0,174|| align=right|8,02|| align=right|4,047||MBA||16. februar 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|604 Tekmessa||1906 TK|| align=right|9,2|| align=right|3,144|| align=right|0,203|| align=right|4,43|| align=right|5,573||MBA||16. februar 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|605 Juvisia||1906 UU|| align=right|9,9|| align=right|2,999|| align=right|0,142|| align=right|19,66|| align=right|5,192||MBA||27. avgust 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|606 Brangane||1906 VB|| align=right|10,38|| align=right|2,587|| align=right|0,220|| align=right|8,63|| align=right|4,160||MBA||18. september 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|607 Jenny||1906 VC|| align=right|9,5|| align=right|2,853|| align=right|0,079|| align=right|10,11|| align=right|4,819||MBA||18. september 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|608 Adolfine||1906 VD|| align=right|10,6|| align=right|3,024|| align=right|0,121|| align=right|9,37|| align=right|5,259||MBA||18. september 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|609 Fulvia||1906 VF|| align=right|10,0|| align=right|3,086|| align=right|0,041|| align=right|4,18|| align=right|5,422||MBA||24. september 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|610 Valeska||1906 VK|| align=right|12,1|| align=right|3,080|| align=right|0,263|| align=right|12,74|| align=right|5,404||MBA||26. september 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|611 Valeria||1906 VL|| align=right|9,19|| align=right|2,980|| align=right|0,119|| align=right|13,46|| align=right|5,144||MBA||24. september 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|612 Veronika||1906 VN|| align=right|11,2|| align=right|3,160|| align=right|0,259|| align=right|20,84|| align=right|5,617||MBA||8. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|613 Ginevra||1906 VP|| align=right|9,67|| align=right|2,920|| align=right|0,062|| align=right|7,69|| align=right|4,988||MBA||11. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|614 Pia||1906 VQ|| align=right|11,0|| align=right|2,696|| align=right|0,109|| align=right|7,03|| align=right|4,425||MBA||11. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|615 Roswitha||1906 VR|| align=right|10,36|| align=right|2,631|| align=right|0,112|| align=right|2,77|| align=right|4,268||MBA||11. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|616 Elly||1906 VT|| align=right|10,68|| align=right|2,553|| align=right|0,058|| align=right|14,97|| align=right|4,080||MBA||17. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|617 Patroclus||1906 VY|| align=right|8,19|| align=right|5,228|| align=right|0,139|| align=right|22,04|| align=right|11,96||JUT BIN||17. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|618 Elfriede||1906 VZ|| align=right|8,26|| align=right|3,187|| align=right|0,080|| align=right|17,02|| align=right|5,690||MBA||17. oktober 1906||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|619 Triberga||1906 WC|| align=right|9,95|| align=right|2,520|| align=right|0,076|| align=right|13,79|| align=right|4,000||MBA||22. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|620 Drakonia||1906 WE|| align=right|11,28|| align=right|2,436|| align=right|0,135|| align=right|7,74|| align=right|3,802||MBA||26. oktober 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|621 Werdandi||1906 WJ|| align=right|10,49|| align=right|3,120|| align=right|0,149|| align=right|2,32|| align=right|5,509||MBA||11. november 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|622 Esther||1906 WP|| align=right|10,17|| align=right|2,416|| align=right|0,242|| align=right|8,65|| align=right|3,755||MBA||13. november 1906||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|623 Chimaera||1907 XJ|| align=right|10,97|| align=right|2,461|| align=right|0,115|| align=right|14,14|| align=right|3,860||MBA||22. januar 1907||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|624 Hektor||1907 XM|| align=right|7,49|| align=right|5,225|| align=right|0,025|| align=right|18,20|| align=right|11,95||JUT||10. februar 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|625 Xenia||1907 XN|| align=right|10,0|| align=right|2,646|| align=right|0,226|| align=right|12,06|| align=right|4,303||MBA||11. februar 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|626 Notburga||1907 XO|| align=right|9,00|| align=right|2,574|| align=right|0,243|| align=right|25,36|| align=right|4,130||MBA||11. februar 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|627 Charis||1907 XS|| align=right|9,95|| align=right|2,899|| align=right|0,064|| align=right|6,48|| align=right|4,934||MBA||4. marec 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|628 Christine||1907 XT|| align=right|9,25|| align=right|2,582|| align=right|0,045|| align=right|11,53|| align=right|4,148||MBA||7. marec 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|629 Bernardina||1907 XU|| align=right|9,9|| align=right|3,134|| align=right|0,160|| align=right|9,33|| align=right|5,549||MBA||7. marec 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|630 Euphemia||1907 XW|| align=right|11,0|| align=right|2,624|| align=right|0,114|| align=right|13,85|| align=right|4,251||MBA||7. marec 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|631 Philippina||1907 YJ|| align=right|8,70|| align=right|2,792|| align=right|0,086|| align=right|18,94|| align=right|4,664||MBA||21. marec 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|632 Pyrrha||1907 YX|| align=right|11,6|| align=right|2,662|| align=right|0,194|| align=right|2,22|| align=right|4,342||MBA||5. april 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|633 Zelima||1907 ZM|| align=right|9,73|| align=right|3,016|| align=right|0,090|| align=right|10,92|| align=right|5,238||MBA||12. maj 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|634 Ute||1907 ZN|| align=right|9,6|| align=right|3,043|| align=right|0,189|| align=right|12,30|| align=right|5,308||MBA||12. maj 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|635 Vundtia||1907 ZS|| align=right|9,01|| align=right|3,141|| align=right|0,080|| align=right|11,05|| align=right|5,565||MBA||9. junij 1907||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|636 Erika||1907 XP|| align=right|9,5|| align=right|2,908|| align=right|0,176|| align=right|7,94|| align=right|4,959||MBA||8. februar 1907||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|637 Chrysothemis||1907 YE|| align=right|11,0|| align=right|3,164|| align=right|0,136|| align=right|00,29|| align=right|5,627||MBA||11. marec 1907||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|638 Moira||1907 ZQ|| align=right|9,8|| align=right|2,733|| align=right|0,163|| align=right|7,72|| align=right|4,517||MBA||5. maj 1907||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|639 Latona||1907 ZT|| align=right|8,20|| align=right|3,023|| align=right|0,103|| align=right|8,57|| align=right|5,254||MBA||19. julij 1907||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|640 Brambilla||1907 ZW|| align=right|8,99|| align=right|3,158|| align=right|0,082|| align=right|13,39|| align=right|5,611||MBA||29. avgust 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|641 Agnes||1907 ZX|| align=right|12,1|| align=right|2,221|| align=right|0,129|| align=right|1,72|| align=right|3,309||MBA||8. september 1907||Heidelberg||Max Wolf
|-
|642 Clara||1907 ZY|| align=right|9,98|| align=right|3,197|| align=right|0,119|| align=right|8,15|| align=right|5,714||MBA||8. september 1907||Heidelberg||Max Wolf
|-
|643 Scheherezade||1907 ZZ|| align=right|9,72|| align=right|3,358|| align=right|0,065|| align=right|13,77|| align=right|6,152||MBA||8. september 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|644 Cosima||1907 AA|| align=right|11,13|| align=right|2,600|| align=right|0,156|| align=right|1,05|| align=right|4,191||MBA||7. september 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|645 Agrippina||1907 AG|| align=right|9,94|| align=right|3,204|| align=right|0,157|| align=right|7,03|| align=right|5,735||MBA||13. september 1907||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|646 Kastalia||1907 AC|| align=right|12,5|| align=right|2,326|| align=right|0,213|| align=right|6,92|| align=right|3,548||MBA||11. september 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|647 Adelgunde||1907 AD|| align=right|11,41|| align=right|2,442|| align=right|0,195|| align=right|7,33|| align=right|3,815||MBA||11. september 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|648 Pippa||1907 AE|| align=right|9,68|| align=right|3,215|| align=right|0,192|| align=right|9,78|| align=right|5,764||MBA||11. september 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|649 Josefa||1907 AF|| align=right|12,4|| align=right|2,548|| align=right|0,278|| align=right|12,69|| align=right|4,066||MBA||11. september 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|650 Amalasuntha||1907 AM|| align=right|12,93|| align=right|2,460|| align=right|0,184|| align=right|2,56|| align=right|3,858||MBA||4. oktober 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|651 Antikleia||1907 AN|| align=right|10,01|| align=right|3,025|| align=right|0,097|| align=right|10,77|| align=right|5,260||MBA||4. oktober 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|652 Jubilatrix||1907 AU|| align=right|11,4|| align=right|2,555|| align=right|0,127|| align=right|15,77|| align=right|4,084||MBA||4. november 1907||Dunaj||Johann Palisa
|-
|653 Berenike||1907 BK|| align=right|9,18|| align=right|3,014|| align=right|0,046|| align=right|11,29|| align=right|5,231||MBA||27. november 1907||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|654 Zelinda||1908 BM|| align=right|8,52|| align=right|2,297|| align=right|0,232|| align=right|18,12|| align=right|3,481||MBA||4. januar 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|655 Briseis||1907 BF|| align=right|9,6|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|6,51|| align=right|5,165||MBA||4. november 1907||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|656 Beagle||1908 BU|| align=right|10,0|| align=right|3,147|| align=right|0,137|| align=right|00,52|| align=right|5,582||MBA||22. januar 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|657 Gunlod||1908 BV|| align=right|10,93|| align=right|2,611|| align=right|0,116|| align=right|10,22|| align=right|4,218||MBA||23. januar 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|658 Asteria||1908 BW|| align=right|10,54|| align=right|2,858|| align=right|0,061|| align=right|1,51|| align=right|4,830||MBA||23. januar 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|659 Nestor||1908 CS|| align=right|8,99|| align=right|5,199|| align=right|0,117|| align=right|4,52|| align=right|11,86||JUT||23. marec 1908||Heidelberg||Max Wolf
|-
|660 Crescentia||1908 CC|| align=right|9,14|| align=right|2,534|| align=right|0,107|| align=right|15,22|| align=right|4,034||MBA||8. januar 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|661 Cloelia||1908 CL|| align=right|9,63|| align=right|3,017|| align=right|0,037|| align=right|9,26|| align=right|5,240||MBA||22. februar 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|662 Newtonia||1908 CW|| align=right|10,5|| align=right|2,555|| align=right|0,215|| align=right|4,12|| align=right|4,083||MBA||30. marec 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|663 Gerlinde||1908 DG|| align=right|9,21|| align=right|3,061|| align=right|0,154|| align=right|17,86|| align=right|5,355||MBA||24. junij 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|664 Judith||1908 DH|| align=right|9,97|| align=right|3,209|| align=right|0,219|| align=right|8,60|| align=right|5,748||MBA||24. junij 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|665 Sabine||1908 DK|| align=right|8,1|| align=right|3,150|| align=right|0,168|| align=right|14,75|| align=right|5,589||MBA||22. julij 1908||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|666 Desdemona||1908 DM|| align=right|10,9|| align=right|2,593|| align=right|0,239|| align=right|7,60|| align=right|4,174||MBA||23. julij 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|667 Denise||1908 DN|| align=right|8,9|| align=right|3,182|| align=right|0,193|| align=right|25,41|| align=right|5,675||MBA||23. julij 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|668 Dora||1908 DO|| align=right|11,8|| align=right|2,800|| align=right|0,232|| align=right|6,85|| align=right|4,686||MBA||27. julij 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|669 Kypria||1908 DQ|| align=right|10,24|| align=right|3,010|| align=right|0,084|| align=right|10,80|| align=right|5,222||MBA||20. avgust 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|670 Ottegebe||1908 DR|| align=right|9,8|| align=right|2,808|| align=right|0,192|| align=right|7,54|| align=right|4,706||MBA||20. avgust 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|671 Carnegia||1908 DV|| align=right|10,0|| align=right|3,092|| align=right|0,068|| align=right|8,04|| align=right|5,435||MBA||21. september 1908||Dunaj||Johann Palisa
|-
|672 Astarte||1908 DY|| align=right|11,1|| align=right|2,557|| align=right|0,134|| align=right|11,14|| align=right|4,088||MBA||21. september 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|673 Edda||1908 EA|| align=right|10,20|| align=right|2,817|| align=right|0,010|| align=right|2,88|| align=right|4,726||MBA||20. september 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|674 Rachele||1908 EP|| align=right|7,42|| align=right|2,929|| align=right|0,191|| align=right|13,51|| align=right|5,012||MBA||28. oktober 1908||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|675 Ludmilla||1908 DU|| align=right|7,91|| align=right|2,769|| align=right|0,205|| align=right|9,81|| align=right|4,606||MBA||30. avgust 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|676 Melitta||1909 FN|| align=right|9,3|| align=right|3,059|| align=right|0,129|| align=right|12,88|| align=right|5,349||MBA||16. januar 1909||Observatorij Greenwich||P. Melotte
|-
|677 Aaltje||1909 FR|| align=right|9,7|| align=right|2,955|| align=right|0,048|| align=right|8,49|| align=right|5,079||MBA||18. januar 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|678 Fredegundis||1909 FS|| align=right|9,02|| align=right|2,575|| align=right|0,218|| align=right|6,08|| align=right|4,131||MBA||22. januar 1909||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|679 Pax||1909 FY|| align=right|9,01|| align=right|2,589|| align=right|0,312|| align=right|24,36|| align=right|4,164||MBA||28. januar 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|680 Genoveva||1909 GW|| align=right|9,31|| align=right|3,162|| align=right|0,282|| align=right|17,60|| align=right|5,622||MBA||22. april 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|681 Gorgo||1909 GZ|| align=right|11,0|| align=right|3,107|| align=right|0,103|| align=right|12,57|| align=right|5,475||MBA||13. maj 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|682 Hagar||1909 HA|| align=right|12,2|| align=right|2,653|| align=right|0,175|| align=right|11,50|| align=right|4,321||MBA||17. junij 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|683 Lanzia||1909 HC|| align=right|8,1|| align=right|3,117|| align=right|0,050|| align=right|18,53|| align=right|5,502||MBA||23. julij 1909||Heidelberg||Max Wolf
|-
|684 Hildburg||1909 HD|| align=right|11,4|| align=right|2,432|| align=right|0,036|| align=right|5,52|| align=right|3,793||MBA||8. avgust 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|685 Hermia||1909 HE|| align=right|11,8|| align=right|2,237|| align=right|0,197|| align=right|3,65|| align=right|3,345||MBA||12. avgust 1909||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|686 Gersuind||1909 HF|| align=right|9,67|| align=right|2,589|| align=right|0,269|| align=right|15,69|| align=right|4,165||MBA||15. avgust 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|687 Tinette||1909 HG|| align=right|11,71|| align=right|2,722|| align=right|0,274|| align=right|14,89|| align=right|4,490||MBA||16. avgust 1909||Dunaj||Johann Palisa
|-
|688 Melanie||1909 HH|| align=right|10,59|| align=right|2,701|| align=right|0,137|| align=right|10,25|| align=right|4,438||MBA||25. avgust 1909||Dunaj||Johann Palisa
|-
|689 Zita||1909 HJ|| align=right|12,15|| align=right|2,316|| align=right|0,231|| align=right|5,75|| align=right|3,523||MBA||12. september 1909||Dunaj||Johann Palisa
|-
|690 Wratislavia||1909 HZ|| align=right|8,02|| align=right|3,142|| align=right|0,186|| align=right|11,29|| align=right|5,567||MBA||16. oktober 1909||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|691 Lehigh||1909 JG|| align=right|9,30|| align=right|3,018|| align=right|0,118|| align=right|13,00|| align=right|5,242||MBA||11. december 1909||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|692 Hippodamia||1901 HD|| align=right|9,18|| align=right|3,382|| align=right|0,172|| align=right|26,11|| align=right|6,219||MBA||5. november 1901||Heidelberg||Max Wolf; A. Kopff
|-
|693 Zerbinetta||1909 HN|| align=right|9,38|| align=right|2,945|| align=right|0,027|| align=right|14,21|| align=right|5,054||MBA||21. september 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|694 Ekard||1909 JA|| align=right|9,17|| align=right|2,670|| align=right|0,325|| align=right|15,85|| align=right|4,362||MBA||7. november 1909||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|695 Bella||1909 JB|| align=right|9,30|| align=right|2,540|| align=right|0,160|| align=right|13,86|| align=right|4,047||MBA||7. november 1909||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|696 Leonora||1910 JJ|| align=right|9,0|| align=right|3,169|| align=right|0,252|| align=right|13,05|| align=right|5,641||MBA||10. januar 1910||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|697 Galilea||1910 JO|| align=right|9,63|| align=right|2,881|| align=right|0,156|| align=right|15,15|| align=right|4,890||MBA||14. februar 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|698 Ernestina||1910 JX|| align=right|10,7|| align=right|2,870|| align=right|0,109|| align=right|11,53|| align=right|4,862||MBA||5. marec 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|699 Hela||1910 KD|| align=right|11,72|| align=right|2,614|| align=right|0,408|| align=right|15,31|| align=right|4,226||MBA||5. junij 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|700 Auravictrix||1910 KE|| align=right|11,2|| align=right|2,230|| align=right|0,105|| align=right|6,79|| align=right|3,329||MBA||5. junij 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|701 Oriola||1910 KN|| align=right|9,25|| align=right|3,016|| align=right|0,032|| align=right|7,12|| align=right|5,237||MBA||12. julij 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|702 Alauda||1910 KQ|| align=right|7,25|| align=right|3,196|| align=right|0,024|| align=right|20,59|| align=right|5,712||MBA||16. julij 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|703 Noemi||1910 KT|| align=right|12,1|| align=right|2,176|| align=right|0,138|| align=right|2,46|| align=right|3,209||MBA||3. oktober 1910||Dunaj||Johann Palisa
|-
|704 Interamnia||1910 KU|| align=right|5,94|| align=right|3,062|| align=right|0,150|| align=right|17,30|| align=right|5,357||MBA||2. oktober 1910||Teramo||V. Cerulli
|-
|705 Erminia||1910 KV|| align=right|8,39|| align=right|2,925|| align=right|0,053|| align=right|25,02|| align=right|5,001||MBA||6. oktober 1910||Heidelberg||E. Ernst
|-
|706 Hirundo||1910 KX|| align=right|10,2|| align=right|2,728|| align=right|0,196|| align=right|14,48|| align=right|4,505||MBA||9. oktober 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|707 Steina||1910 LD|| align=right|12,2|| align=right|2,181|| align=right|0,108|| align=right|4,28|| align=right|3,221||MBA||22. december 1910||Heidelberg||Max Wolf
|-
|708 Raphaela||1911 LJ|| align=right|10,61|| align=right|2,672|| align=right|0,084|| align=right|3,49|| align=right|4,367||MBA||3. februar 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|709 Fringilla||1911 LK|| align=right|9,04|| align=right|2,913|| align=right|0,116|| align=right|16,30|| align=right|4,971||MBA||3. februar 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|710 Gertrud||1911 LM|| align=right|11,1|| align=right|3,129|| align=right|0,138|| align=right|1,75|| align=right|5,533||MBA||28. februar 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|711 Marmulla||1911 LN|| align=right|11,9|| align=right|2,238|| align=right|0,196|| align=right|6,09|| align=right|3,347||MBA||1. marec 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|712 Boliviana||1911 LO|| align=right|8,32|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|12,79|| align=right|4,131||MBA||19. marec 1911||Heidelberg||Max Wolf
|-
|713 Luscinia||1911 LS|| align=right|8,97|| align=right|3,401|| align=right|0,167|| align=right|10,35|| align=right|6,272||MBA||18. april 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|714 Ulula||1911 LW|| align=right|9,07|| align=right|2,536|| align=right|0,058|| align=right|14,28|| align=right|4,037||MBA||18. maj 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|715 Transvaalia||1911 LX|| align=right|9,8|| align=right|2,768|| align=right|0,086|| align=right|13,82|| align=right|4,605||MBA||22. april 1911||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|716 Berkeley||1911 MD|| align=right|10,84|| align=right|2,813|| align=right|0,087|| align=right|8,50|| align=right|4,716||MBA||30. julij 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|717 Wisibada||1911 MJ|| align=right|11,10|| align=right|3,148|| align=right|0,257|| align=right|1,65|| align=right|5,586||MBA||26. avgust 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|718 Erida||1911 MS|| align=right|9,8|| align=right|3,055|| align=right|0,203|| align=right|6,94|| align=right|5,339||MBA||29. september 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|719 Albert||1911 MT|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,552|| align=right|11,55|| align=right|4,264||AMR||3. oktober 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|720 Bohlinia||1911 MW|| align=right|9,71|| align=right|2,888|| align=right|0,014|| align=right|2,36|| align=right|4,908||MBA||18. oktober 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|721 Tabora||1911 MZ|| align=right|9,26|| align=right|3,560|| align=right|0,109|| align=right|8,35|| align=right|6,716||MBA||18. oktober 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|722 Frieda||1911 NA|| align=right|12,1|| align=right|2,172|| align=right|0,146|| align=right|5,64|| align=right|3,201||MBA||18. oktober 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|723 Hammonia||1911 NB|| align=right|9,7|| align=right|2,993|| align=right|0,060|| align=right|4,99|| align=right|5,177||MBA||21. oktober 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|724 Hapag||1911 NC|| align=right|13,2|| align=right|2,458|| align=right|0,248|| align=right|11,72|| align=right|3,853||MBA||21. oktober 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|725 Amanda||1911 ND|| align=right|11,81|| align=right|2,573|| align=right|0,221|| align=right|3,79|| align=right|4,126||MBA||21. oktober 1911||Dunaj||Johann Palisa
|-
|726 Joella||1911 NM|| align=right|10,57|| align=right|2,566|| align=right|0,285|| align=right|15,41|| align=right|4,110||MBA||22. november 1911||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|727 Nipponia||1912 NT|| align=right|9,62|| align=right|2,567|| align=right|0,107|| align=right|15,06|| align=right|4,113||MBA||11. februar 1912||Heidelberg||A. Massinger
|-
|728 Leonisis||1912 NU|| align=right|12,8|| align=right|2,254|| align=right|0,088|| align=right|4,26|| align=right|3,384||MBA||16. februar 1912||Dunaj||Johann Palisa
|-
|729 Watsonia||1912 OD|| align=right|9,31|| align=right|2,760|| align=right|0,096|| align=right|18,07|| align=right|4,585||MBA||9. februar 1912||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|730 Athanasia||1912 OK|| align=right|14,0|| align=right|2,244|| align=right|0,177|| align=right|4,24|| align=right|3,361||MBA||10. april 1912||Dunaj||Johann Palisa
|-
|731 Sorga||1912 OQ|| align=right|9,62|| align=right|2,994|| align=right|0,137|| align=right|10,71|| align=right|5,179||MBA||15. april 1912||Heidelberg||A. Massinger
|-
|732 Tjilaki||1912 OR|| align=right|10,7|| align=right|2,457|| align=right|0,043|| align=right|10,99|| align=right|3,850||MBA||15. april 1912||Heidelberg||A. Massinger
|-
|733 Mocia||1912 PF|| align=right|9,05|| align=right|3,398|| align=right|0,065|| align=right|20,27|| align=right|6,264||MBA||16. september 1912||Heidelberg||Max Wolf
|-
|734 Benda||1912 PH|| align=right|9,7|| align=right|3,150|| align=right|0,095|| align=right|5,80|| align=right|5,590||MBA||11. oktober 1912||Dunaj||Johann Palisa
|-
|735 Marghanna||1912 PY|| align=right|9,55|| align=right|2,733|| align=right|0,322|| align=right|16,88|| align=right|4,518||MBA||9. december 1912||Heidelberg||H. Vogt
|-
|736 Harvard||1912 PZ|| align=right|11,64|| align=right|2,203|| align=right|0,166|| align=right|4,38|| align=right|3,268||MBA||16. november 1912||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|737 Arequipa||1912 QB|| align=right|8,81|| align=right|2,591|| align=right|0,244|| align=right|12,37|| align=right|4,170||MBA||7. december 1912||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|738 Alagasta||1913 QO|| align=right|10,13|| align=right|3,033|| align=right|0,063|| align=right|3,53|| align=right|5,282||MBA||7. januar 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|739 Mandeville||1913 QR|| align=right|8,50|| align=right|2,737|| align=right|0,144|| align=right|20,72|| align=right|4,528||MBA||7. februar 1913||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|740 Cantabia||1913 QS|| align=right|8,97|| align=right|3,048|| align=right|0,116|| align=right|10,84|| align=right|5,321||MBA||10. februar 1913||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|741 Botolphia||1913 QT|| align=right|10,4|| align=right|2,721|| align=right|0,068|| align=right|8,43|| align=right|4,488||MBA||10. februar 1913||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|742 Edisona||1913 QU|| align=right|9,55|| align=right|3,012|| align=right|0,119|| align=right|11,22|| align=right|5,227||MBA||23. februar 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|743 Eugenisis||1913 QV|| align=right|10,0|| align=right|2,793|| align=right|0,060|| align=right|4,84|| align=right|4,668||MBA||25. februar 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|744 Aguntina||1913 QW|| align=right|10,21|| align=right|3,168|| align=right|0,123|| align=right|7,71|| align=right|5,638||MBA||26. februar 1913||Dunaj||J. Rheden
|-
|745 Mauritia||1913 QX|| align=right|10,3|| align=right|3,262|| align=right|0,042|| align=right|13,36|| align=right|5,892||MBA||1. marec 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|746 Marlu||1913 QY|| align=right|10,00|| align=right|3,104|| align=right|0,242|| align=right|17,52|| align=right|5,467||MBA||1. marec 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|747 Winchester||1913 QZ|| align=right|7,69|| align=right|2,994|| align=right|0,345|| align=right|18,18|| align=right|5,179||MBA||7. marec 1913||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|748 Simeisa||1913 RD|| align=right|9,01|| align=right|3,939|| align=right|0,190|| align=right|2,26|| align=right|7,815||HLD||14. marec 1913||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|749 Malzovia||1913 RF|| align=right|11,82|| align=right|2,244|| align=right|0,174|| align=right|5,39|| align=right|3,361||MBA||5. april 1913||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|750 Oskar||1913 RG|| align=right|12,13|| align=right|2,444|| align=right|0,131|| align=right|3,96|| align=right|3,821||MBA||28. april 1913||Dunaj||Johann Palisa
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov